Stora scenen kan syfta på:

 Stora scenen (Liseberg) – en scen på Liseberg
 Stora scenen (2011) – en film från 2011